La Banque centrale de Chine, ancienne banque centrale chinoise aujourd'hui à Taiwan ;
 La Banque populaire de Chine, en Chine populaire.